Rego peut désigner :

Patronyme 
 Emanuel Rego (1973), joueur de beach volley brésilien ;
 Luis Rego (1943-), musicien acteur français ;
 Manuel Rego (1934-2007), pianiste et pédagogue argentin ;
 Miguel Do Rego (1998-), coureur cycliste portugais ;
 Paula Rego (1935-2022), artiste plasticienne portugaise ;
 Théophile do Rego (1937-), dit El Rego, musicien de funk béninois.

Géographie 

 au Portugal :
 Rego, paroisse civile de la municipalité de Celorico de Basto, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Rego da Murta, paroisse civile de la municipalité de Alvaiázere, située dans le district de Leiria et la région Centre.

Homonymie de patronyme